Борнмут 1939 — международный шахматный турнир, организованный Британской шахматной федерацией накануне начала Второй мировой войны. Он совпал по времени проведения с шахматной олимпиадой в Буэнос-Айресе, соответственно, организаторам не удалось пригласить всех, на чьё участие они изначально рассчитывали. Из мировых звёзд приехали только экс-чемпион мира Макс Эйве (потому что он не поехал со своей сборной в Буэнос-Айрес), живший в СССР гроссмейстер Саломон Флор и ветеран Жак Мизес. По вышеуказанной причине отсутствовали также участники олимпийской сборной Англии. Победу в турнире одержал Эйве. На пол-очка от него отстали Флор, поделивший 2—3 места с недавно переехавшим в Англию австрийским мастером Эрнстом Клейном.

Турнирная таблица

Турнирный сборник 
 Plymouth 1938 and Bournemouth 1939 by A. J. Gillam (Chess Player, 2007).

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Англии
1939 год в шахматах
Борнмут